Національна ліга В 1988—1989 — 42-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Кур», підвищився до НЛА СК Цюрих.

Регламент 
Змінився регламент, у лізі виступало 10 клубів, що провели між собою по чотири гри. Найкраща четвірка на другому етапі грала у перехідному турнірі з клубами НЛА. Шістка найгірших на другому етапі виявила два клуби, що вибули до першої ліги.

Підсумкова таблиця

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1989    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1988 у швейцарському спорті
1989 у швейцарському спорті